Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 2 и 4 сентября.

Призёры

Финал 

PB — личный рекорд, WL — лучший результат сезона в мире, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011